Inżynieryjny posterunek fotografowania - element rozpoznania wojsk inżynieryjnych przeznaczony do fotografowania obiektów i terenu przeciwnika

Bibliografia 
 

Wojska inżynieryjne